Municipio de Paradise puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paradise (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Paradise (condado de Coles, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Coles.
 Municipio de Paradise (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Paradise (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Paradise (condado de Grand Traverse, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Paradise (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.
 Municipio de Paradise (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Paradise (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.